26. Sinfonie steht für:

 26. Sinfonie (Haydn)
 26. Sinfonie (Mjaskowski)
 26. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien